OJB steht für:
 Oberaargau-Jura-Bahnen
 ObJectRelationalBridge (Objektorientiertes Datenbankmodell)
 Oldenburger Jahrbuch
 Organisation der Juden in Bulgarien
 Orthodoxer Jugendbund Deutschland
 Oskarshamn-Jönköping-Gürtel, eine tektonische Einheit des Baltischen Schildes

ojb steht für:
 Nordwestliches Ojibwe (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

OJB